Савка — птах родини качкових

 Савка Богдан Михайлович (*1931) — письменник, автор публікацій про боротьбу ОУН-УПА.
 Савка Галина Михайлівна (*1956) — заслужена артистка України, поетеса. Дружина Народного артиста України Савки Степана Станіславовича.
 Савка Іван Михайлович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савка Ірина Ярославівна — українська письменниця, викладач музики; мати української письменниці Мар'яни Савки.
 Савка Йосиф (1817—1873) — український селянин, посол Австрійського парламенту 1848 року.
 Савка Мар'яна Орестівна (*1973) — українська письменниця.
 Савка Михайло Степанович (*1962) — радянський та український футболіст і тренер.
 Савка Омелян Мафтейович (1920—2005) — український актор, заслужений артист УРСР.
 Савка Остап Володимирович (1947—2022) — радянський футболіст.
 Савка Роман Васильович — майор медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савка Степан Романович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник афганської та російсько-української воєн.
 Савка Степан Станіславович (*1955) — український фокусник, ілюзіоніст, маніпулятор.
 Савка Ярослав (1907—1972) — український польський і радянський фотограф.
 Савка-Качмар Марія Федорівна (*1939) — радянська та українська керамістка.

 Савка — присілок, Ібресинський район, Чувашія, Росія

Українські прізвища